Personen met de achternaam Ashworth
Ernie Ashworth, Amerikaans countryzanger, songwriter en gitarist
Frederick Ashworth, Amerikaans militair
Gerald Ashworth, Amerikaans atleet
Richard Ashworth, lid van het Europees Parlement

Transport
Ashworth (schip, 1920), Brits stoomvrachtschip